Reinhard van Nassau-Beilstein (graaf) († 1414/18), graaf van Nassau-Beilstein (1378–1414/18).
 Reinhard van Nassau-Beilstein (-1502), zoon van Hendrik IV van Nassau-Beilstein.